Gashuun Nuur kan syfta på följande platser:

Kina 

 Gaxun Nur, saltsjö, Inre Mongoliet,

Mongoliet 

 Gashuun Nuur (sjö i Mongoliet), Dornogobi, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Mongolietförgreningar